Шатенштейн — фамилия.
 Шатенштейн, Александр Исаевич (1906—1992) — советский ученый, физикохимик, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, брат Д. И. Шатенштейна.
 Шатенштейн, Давид Исаевич (1899—1952) — советский физиолог, доктор медицинских наук, профессор.
 Шатенштейн, Израиль-Лемех Янкелевич (псевдоним Илья Дальгонин; 1891—1973) — русский поэт «Серебряного века».